Een verkeersweg:
 N866 (België)
 N866 (Nederland), zie Provinciale weg 866